Thil (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Thil (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Thil (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Thil (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Thil (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Thil (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy